

Geografia 
 Regno Unito 
 Johnston – località del Galles
 Stati Uniti d'America
 Johnston – città della Contea di Edgefield, Carolina del Sud
 Johnston – città della Contea di Polk, Iowa
 Johnston – comunità non incorporata della Contea di Franklin, Pennsylvania
 Johnston – città della Contea di Providence, Rhode Island
 Atollo Johnston – atollo dell'Oceano Pacifico

Persone

Altro 
 Johnston – carattere tipografico

Pagine correlate 
USS Johnston